S'écrit également coxigrue ou coqsigrue . Coquecigrue peut désigner :

Mot vernaculaire
 une sornette, une chose inventée ;
 une créature imaginaire, la coquecigrue ;
 un des noms vernaculaires de Ononis natrix, plante de la famille des Fabaceae ;
 un des noms vernaculaires de Cotinus coggygria.

Littérature et musique
 Coquecigrues, une œuvre romanesque de Jules Renard (1893).
 Coquecigrue, seconde pièce des , Opus posthume, de Erik Satie, 1929.
 Un Hibou dans la saga Harry Potter.
 Le Sire de Coqsigru !, opérette bouffe en 1 acte, de F. Lebrun, A. Gramet, Lemme et A. Casirola.
Coccigrue, une grue bleue dans la série télévisée Bob le bricoleur

Notes et références